Collot d'Herbois ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marie Collot d’Herbois (1750–1796), französischer Revolutionär, Schauspieler und Richter
 Liane Collot d’Herbois (1907–1999), englische Malerin und Maltherapeutin